Éric Bédard (1976) – ex pattinatore di short track e allenatore di pattinaggio su ghiaccio canadese
 Irene Bedard (1967) – attrice statunitense
 Michael Bedard (1949) – scrittore e illustratore canadese
 Myriam Bédard (1969) – ex biatleta e dirigente sportiva canadese
 Robert Bédard (1931) – ex tennista canadese
 Robert Bédard, meglio conosciuto con il nome di Rene Goulet (1932) – ex wrestler canadese
 William Schuessler-Bédard  (1993) – ex sciatore alpino canadese